Mouchette peut désigner :
 un personnage du romancier Georges Bernanos, qui intervient dans Sous le soleil de Satan (1926), et dans la Nouvelle histoire de Mouchette (1937);
 Mouchette, un film français de Robert Bresson réalisé en 1967, d'après la  Nouvelle histoire de Mouchette de Bernanos;
 un instrument ancien ayant la forme d'une paire de ciseaux destiné à tailler la mèche brûlée d'une chandelle et pourvu sur sa lame d'un petit réceptacle destiné à la recueillir;
 un  instrument de menuisier, sorte de rabot servant à former et arrondir les baguettes;
 Mouchette, un motif architectural de forme asymétrique (courbes et contre-courbes) d'un remplage (gothique flamboyant) ;
 Mouchette, plus particulièrement pour les vitraux ;
 une mouchette, un ustensile agricole servant à la contention du gros bétail.
 une mouche de petite taille (belgicisme) ou moucheron, dont les mouches des fruits.
Mouchette est un nom de famille notamment porté par : 
 Berthe Mouchette, artiste peintre.